Алеф дос Сантос Салданья — бразильський футболіст, півзахисник португальського клубу «Брага» і молодіжної збірної Бразилії.
 Хосе Пінтос Салданья — уругвайський футболіст, що грав на позиції захисника.

 Салданья (станція метро) — станція Лісабонського метрополітену.

Також 
 Салдана